Do rywalizacji w turnieju olimpijskim w piłce siatkowej mężczyzn podczas XXIX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie przystąpiło 12 reprezentacji. W pierwszej fazie podzielone zostały na dwie grupy. W grupie A znalazły się następujące drużyny:
 
 
 
 
 
 

Awans do ćwierćfinałów uzyskały reprezentacje Stanów Zjednoczonych, Włoch, Bułgarii oraz Chin.

Mecze w grupie A rozegrane zostały pomiędzy 10 a 18 sierpnia.

Tabela 

Legenda: Poz. – pozycja, Pkt – liczba punktów, M – liczba meczów, Z – mecze wygrane, P – mecze przegrane, zdob. – małe punkty zdobyte, str. – małe punkty stracone, wyg. – sety wygrane, prz. – sety przegrane

Mecze

Włochy – Japonia 
Niedziela, 10 sierpnia 2008
12:10 (UTC+8) – Beijing Institute of Technology Gymnasium, Pekin – Widzów: 3000

 I sędzia: Humberto Salas (Meksyk)
 II sędzia: Víctor Manuel Rodríguez (Portoryko)
 Czas trwania meczu: 103 minuty

Stany Zjednoczone – Wenezuela 
Niedziela, 10 sierpnia 2008
12:35 (UTC+8) – Capital Indoor Stadium, Pekin – Widzów: 11 000

 I sędzia: Konstantin Tufekchiew (Bułgaria)
 II sędzia: Ümit Sokullu (Turcja)
 Czas trwania meczu: 137 minut

Bułgaria – Chiny 
Niedziela, 10 sierpnia 2008
20:00 (UTC+8) – Capital Indoor Stadium, Pekin – Widzów: 11 000

 I sędzia: Laert Francisco de Souza (Brazylia)
 II sędzia: Mitch Davidson (Kanada)
 Czas trwania meczu: 110 minut

Stany Zjednoczone – Włochy 
Wtorek, 12 sierpnia 2008
12:30 (UTC+8) – Capital Indoor Stadium, Pekin – Widzów: 12 500

 I sędzia: Ibrahim Al-Naama (Katar)
 II sędzia: Kim Kun-Tae (Korea Południowa)
 Czas trwania meczu: 122 minuty

Wenezuela – Chiny 
Wtorek, 12 sierpnia 2008
20:00 (UTC+8) – Capital Indoor Stadium, Pekin – Widzów: 11 000

 I sędzia: Massimo Menghini (Włochy)
 II sędzia: Konstantin Tufekchiew (Bułgaria)
 Czas trwania meczu: 134 minuty

Japonia – Bułgaria 
Wtorek, 12 sierpnia 2008
22:45 (UTC+8) – Capital Indoor Stadium, Pekin – Widzów: 3200

 I sędzia: Mitch Davidson (Kanada)
 II sędzia: Víctor Manuel Rodríguez (Portoryko)
 Czas trwania meczu: 109 minut

Włochy – Wenezuela 
Czwartek, 14 sierpnia 2008
10:00 (UTC+8) – Beijing Institute of Technology Gymnasium, Pekin – Widzów: 3300

 I sędzia: Mohammad Shahmiri (Iran)
 II sędzia: Mitch Davidson (Kanada)
 Czas trwania meczu: 83 minuty

Chiny – Japonia 
Czwartek, 14 sierpnia 2008
20:00 (UTC+8) – Capital Indoor Stadium, Pekin – Widzów: 13 000

 I sędzia: Bela Hobor (Węgry)
 II sędzia: Frank Leuthauser (Niemcy)
 Czas trwania meczu: 121 minut

Bułgaria – Stany Zjednoczone 
Czwartek, 14 sierpnia 2008
22:30 (UTC+8) – Capital Indoor Stadium, Pekin – Widzów: 5700

 I sędzia: Laert Francisco de Souza (Brazylia)
 II sędzia: Kim Kun-Tae (Korea Południowa)
 Czas trwania meczu: 117 minut

Stany Zjednoczone – Chiny 
Sobota, 16 sierpnia 2008
10:00 (UTC+8) – Beijing Institute of Technology Gymnasium, Pekin – Widzów: 3650

 I sędzia: Patrick Deregnaucourt (Francja)
 II sędzia: Laert Francisco de Souza (Brazylia)
 Czas trwania meczu: 76 minut

Włochy – Bułgaria 
Sobota, 16 sierpnia 2008
14:50 (UTC+8) – Capital Indoor Stadium, Pekin – Widzów: 8000

 I sędzia: Ümit Sokullu (Turcja)
 II sędzia: Mohammad Shahmiri (Iran)
 Czas trwania meczu: 74 minuty

Wenezuela – Japonia 
Sobota, 16 sierpnia 2008
22:00 (UTC+8) – Capital Indoor Stadium, Pekin – Widzów: 7500

 I sędzia: Mitch Davidson (Kanada)
 II sędzia: Víctor Manuel Rodríguez (Portoryko)
 Czas trwania meczu: 88 minut

Bułgaria – Wenezuela 
Poniedziałek, 18 sierpnia 2008
10:00 (UTC+8) – Beijing Institute of Technology Gymnasium, Pekin – Widzów: 3400

 I sędzia: Mohammad Shahmiri (Iran)
 II sędzia: Laert Francisco de Souza (Brazylia)
 Czas trwania meczu: 108 minut

Chiny – Włochy 
Poniedziałek, 18 sierpnia 2008
20:00 (UTC+8) – Capital Indoor Stadium, Pekin – Widzów: 12 500

 I sędzia: Mitch Davidson (Kanada)
 II sędzia: Humberto Salas (Meksyk)
 Czas trwania meczu: 128 minut

Japonia – Stany Zjednoczone 
Poniedziałek, 18 sierpnia 2008
22:35 (UTC+8) – Capital Indoor Stadium, Pekin – Widzów: 5800

 I sędzia: Dejan Jovanović (Serbia)
 II sędzia: Patrick Deregnaucourt (Francja)
 Czas trwania meczu: 77 minut

Zobacz też 
 Turniej olimpijski w piłce siatkowej mężczyzn 2008/Grupa B
 Turniej olimpijski w piłce siatkowej mężczyzn 2008/Ćwierćfinały
 Turniej olimpijski w piłce siatkowej mężczyzn 2008/Półfinały
 Turniej olimpijski w piłce siatkowej mężczyzn 2008/Mecz o 3. miejsce
 Turniej olimpijski w piłce siatkowej mężczyzn 2008/Finał

Linki zewnętrzne 
 FIVB.com

Przypisy 

Piłka siatkowa na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008